Ysaline Bonaventure (ur. 29 sierpnia 1994 w Rocourt) – belgijska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w czerwcu 2009 roku, biorąc udział w kwalifikacjach do turnieju rangi ITF w Rotterdamie. Pierwsze sukcesy odniosła trzy lata później, wygrywając turniej ITF w Meppel i to zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej. W sumie na swoim koncie ma wygranych dwanaście turniejów w singlu i czternaście w deblu rangi ITF.

Dwukrotnie wygrywała turnieje deblowe rangi WTA Tour. Po raz pierwszy w lutym 2015 w Rio de Janeiro, gdzie razem z Rebeccą Peterson wygrały po kreczu pary Irina-Camelia Begu–María Irigoyen przy stanie 3:0. Kolejny triumf zanotowała w kwietniu tego samego roku w Katowicach w parze z Demi Schuurs, w meczu mistrzowskim pokonując Gioię Barbieri i Karin Knapp 7:5, 4:6, 10–6.

Od 2012 roku jest reprezentantką kraju w rozgrywkach Pucharu Federacji.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Ysaline Bonaventure nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 2 (2–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Belgijskie tenisistki
Urodzeni w 1994